Села:
 Левченки — Полтавська область, Зіньківський район
 Левченки — Полтавська область, Хорольський район
 Левченки — Сумська область, Роменський район